Siedlisko (gromada w powiecie nowosolskim) (głogowski/nowosolski)
 Siedlisko (gromada w powiecie trzcianeckim) (pilski/trzcianecki)